La Fundació Enric Miralles és una fundació creada l'any 2011 com a centre d'arquitectura i investigació contemporània, dedicat a fomentar la innovació i l'experimentació a l'àmbit de l'arquitectura i el disseny, amb l'objectiu principal de preservar el llegat d'Enric Miralles.

La fundació va ser creada el 2011 per la familia de Enric Miralles, la seva companya i col·laboradora Benedetta Tagliabue, que va recollir la seva obra, creant un espai d'experimentació de l'arquitectura contemporània i d'altres disciplines artístiques afins, i una plataforma de coneixement i promoció. Des la seva creació, ha participat en projectes culturals a Barcelona i a l'estranger, seguint l'esperit creatiu i inventiu d'Enric Miralles. En aquest espai també s'hi desenvolupen exposicions, tallers, cursos i conferències. El juny del 2012 es va fer la inauguració oficial de la Fundació amb la presència de Rafael Moneo i Oriol Bohigas, membres d'honor i de Mohsen Mostafavi, degà de la Facultat de Diseny de la Universitat de Harvard.

Aquest laboratori internacional de creació, nascut el 2011, està situat al mateix edifici que acull l'estudi d'arquitectura Miralles Tagliabue EMBT i on es troba el centre de documentació i l'arxiu Enric Miralles. La Fundació disposa de més de 500 metres quadrats per allotjar exposicions que mostren l'arxiu i, en particular, la col·lecció de maquetes originals de l'arquitecte. L'entrada de l’edifici es caracteritza pel pati, amb un banc dissenyat per l'arquitecte Enric Miralles.

La Fundació Enric Miralles es troba al Passatge de la Pau, al barri gòtic de Barcelona. La Fundació disposa d'una sala d'exposicions, un arxiu i una sèrie d'espais de coworking per acollir estudiants i residències. L'edifici que avui acull la Fundació Enric Miralles va ser construït a finals del segle XIX, el 1870, i va ser renovat per Enric Miralles i Benedetta Tagliabue el 1996, quan van decidir traslladar-se del seu estudi més antic al carrer d'Avinyó. L'edifici està compost per una planta baixa, més tres plantes pis. A la primera planta hi ha l'estudi Miralles Tagliabue EMBT, mentre que a la planta baixa hi ha el magatzem de les maquetes de l'estudi EMBT, guardades amb cura en caixes de fusta, i a l'entresòl hi ha la sala principal de la Fundació Enric Miralles. Aquest lloc manté encara avui la seva essència original en termes darquitectura i espai; encara que fou rehabilitat, manté terres, sostres, finestres i portes originals.

Als 20 anys de la mort d'Enric Miralles, la Fundació li va retre un destacat homenatge. Amb el recolçament del l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, va impulsar un homenaje, amb exposicions i activitas que mostraven les seves múltiples facetes com a creador: arquitecte, disenyador, fotògraf i professor, apropant la seva figura professional i humana al gran públic. Els comisaris de l'homenaje, Benedetta Tagliabue i Joan Roig i Duran, van seleccionar per a la seva exhibició materials originals i inèdits de l'arxiu de la Fundació Enric Miralles.

Referències

Enllaços externs 
 
 Enric Miralles i Moya

Fundacions de Barcelona
Edificis del barri Gòtic
Arquitectura de Catalunya
Centres de recerca de Barcelona